Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Nataša Zvereva.

Steffi Graf ha battuto in finale 6–2, 7–5 Novak Djokovic.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Steffi Graf (campionessa)
  Lindsay Davenport (secondo turno)
  Amanda Coetzer (semifinali)
  Judith Wiesner (semifinali)

 Elena Lichovceva (secondo turno) 
 Sabine Appelmans (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (secondo turno) 
 Magdalena Maleeva (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1997